Cerro Moreno kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Cerro Moreno, Argentina, Misiones,

Chile 

 Cerro Moreno, Chile,